John Arbuthnott ist der Name folgender Personen:
 John Peebles Arbuthnott (1939–2023), britischer Mikrobiologe
 John Arbuthnott, 16. Viscount of Arbuthnott (1924–2012), britischer Peer